Gradace (z latinského gradatio) je obecně stupňování, odstupňování, postupný přechod, zesilování. Používá se v různých významech:

 gradace (literatura) – seřazení jazykových výrazů (slov či slovních spojení), nebo také motivů z hlediska významového směřování, například rostoucí intenzity citové účasti. Celé dílo zpravidla graduje k významovému těžišti, k významové dominantě, k uměleckému smyslu. Vzestupná gradace se v literární teorii nazývá klimax, sestupná antiklimax.
 gradace – stupňování přídavných jmen a příslovcí
 gradace (ekologie) – proces, který vede k nadměrnému zvýšení počtu jedinců určitého biologického druhu. 
 gradace (fotometrie) – závislost hustoty zčernání fotografické emulze na logaritmu osvětlení (osvitu).

Související články 
 Komparace